Aleksander
 Christopher Alexander – angielski architekt i teoretyk architektury
 James Waddell Alexander – amerykański matematyk
 Lloyd Alexander (1924-2007) – amerykański pisarz

Miejscowości w USA:
 Alexander – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Alexander – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Alexander – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Alexander – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Alexander – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Alexander – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Alexander – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
Gminy w USA:
 Alexander (ang. Alexander Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Alexander (ang. Alexander Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
 Alexander (ang. Alexander Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Alexander (ang. Alexander Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
 Alexander (ang. Alexander Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Alexander (ang. Alexander Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alexander (ang. Alexander County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Alexander (ang. Alexander County) – w stanie Karolina Północna

Zobacz też